Morro
 Morro (basquetebolista)
 Microsoft Security Essentials ou MORRO

Desambiguação